Суперкубок Киргизстану з футболу 2022  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 вересня 2022 року між чемпіоном Киргизстану клубом Дордой та володарем кубка Киргизстану клубом Нефтчі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч за Суперкубок відбудеться в Джалал-Абаді
 Матч на soccerway

2022
Киргизстан
Вересень 2022
2022 в киргизькому спорті